Карл Левенгаупт:
 Левенгаупт, Карл (1835—1906) — шведский граф, политический и государственный деятель, дипломат, министр иностранных дел Швеции.
 Левенгаупт, Карл (1884—1935) — шведский спортсмен-конник, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в троеборье и конкуре.
 Левенгаупт, Карл — (1691—1743) — шведский генерал и политический деятель, граф.